Andrij Lunin (1999) – calciatore ucraino, di ruolo portiere
 Stanislav Lunin  (1990-2021) – calciatore kazako, di ruolo difensore

Pagine correlate 
Luni (disambigua)

en:Lunin